La Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) es un organismo público descentralizado de Gobierno del Estado de Querétaro que ofrece educación superior localizada al suroeste de la ciudad de San Juan del Río. La universidad ofrece las siguientes carreras de nivel superior (5A en la clasificación de la UNESCO):
 Ingeniería en Mantenimiento Industrial.
 Ingeniería en Sistemas Productivos.
 Ingeniería en Mecatrónica.
 Licenciatura en Negocios y Gestión Empresarial.
 Ingeniería Química.
 Ingeniería en Tecnologías de la Información.
 Ingeniería en Energías Renovables (2012).
 Ingeniería en Construcción (septiembre 2015).

Además, en la Unidad Académica (campus), ubicada en el municipio de Jalpan de Serra, también cuenta con los siguientes Programas Educativos de nivel de Técnico Superior Universitario:

 Desarrollo de Negocios.
 Tecnologías de la Información y Comunicación.

Aunque el objetivo primordial de la institución consiste en brindar educación de nivel superior (Técnico Superior Universitario y Licenciatura), también ofrece servicios tecnológicos a las empresas y sociedad en general (cursos, asesorías, servicios de mediciones).

Historia 

En el año de 1996 se estableció en la ciudad de San Juan del Río, la segunda en importancia del estado, una extensión académica de la Universidad Tecnológica de Querétaro (esta última con sede en la capital del estado, Santiago de Querétaro). Debido a la gran demanda de TSU por parte del sector industrial de San Juan del Río y sus alrededores, las autoridades de la extensión académica decidieron realizar un estudio de factibilidad para la creación de una nueva Universidad Tecnológica en la ciudad, resultando positivo el resultado de este estudio. De esta forma, la UTSJR inició formalmente sus operaciones en agosto de 1998 en instalaciones prestadas con las siguientes carreras: Mantenimiento Industrial, Procesos de Producción, Electrónica y Automatización y Comercialización, con un total de 8 grupos (dos por carrera) y 252 alumnos.

En febrero de 1999 fueron entregados los primeros dos edificios de la institución (un edificio de docencia y oficinas y el otro de laboratorios), con lo cual la comunidad universitaria de la UTSJR se mudó a sus instalaciones definitivas. En el año 2000 fueron entregados a la institución otro edificio de docencia y uno más de laboratorios.

La quinta carrera de la institución, Química Industrial fue creada en el año 2000. La sexta, Sistemas de Gestión de la Calidad, en 2003, la séptima  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) (Área Sistemas Informáticos), en el 2007. Posteriormente se incluyeron las carreras de TSU en Construcción, Química Farmacéutica y Sistemas Productivos Área Plásticos.

A partir de agosto de 2009, se ofrecen también carreras de nivel licenciatura, para dar continuidad a los estudios de nivel TSU.

Premios obtenidos por la UTSJR 

 Premio Estatal de Exportación del Estado de Querétaro 2002 y 2007. En dos ocasiones la Universidad Tecnológica de San Juan del Río se ha hecho acreedora al Premio Estatal de Exportación en la categoría de instituciones educativas, por fomentar la cultura exportadora en sus alumnos a través de actividades que promuevan el comercio exterior. 

 Premio Nacional de Exportación 2007. En el Marco del XIV Congreso del Comercio Exterior Mexicano "Comercio Exterior: Competitividad y Desarrollo Global", organizado por Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, la UTSJR recibió este reconocimiento de manos del Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

  Premio Estatal de Calidad del Estado de Querétaro 2007. Al obtener el Premio Estatal de Calidad del Estado de Querétaro 2007, en su XIII edición, la UTSJR se convirtió en la primera institución de educación superior del estado que lo recibe en la categoría de empresas del Sector Público.

 Premio Nacional de Calidad 2008. La UTSJR recibió el Premio Nacional de Calidad 2008, de manos del presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, lo que la convierte en la primera institución de educación superior del Estado de Querétaro en obtener dicho reconocimiento, y en lo que respecta en la historia del Premio Nacional de Calidad sólo 4 instituciones de educación superior del país lo han obtenido.

  Reconocimiento de la SEP por su calidad académica durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009.

  Por cuatro años consecutivos la SEP ha hecho entrega a la UTSJR de un reconocimiento por ser una institución que proporciona programas educativos reconocidos por su buena calidad, categoría obtenida con base en rigurosas evaluaciones y acreditaciones externas.

Infraestructura e instalaciones 

En la actualidad la institución cuenta con los siguientes edificios:

 4 edificios de docencia con 17 ó 18 aulas cada uno de ellos, área administrativa, laboratorios de informática (2 por edificio), sala de exposiciones, laboratorio de idiomas y cubículos de profesores.

 3 edificios de laboratorios con 6 laboratorios cada uno de ellos, cubículos de profesores.

 1 centro de información (biblioteca, sala de capacitación, sala de Internet).

 1 cafetería.

 1 edificio de Vinculación (oficinas, sala magna, 2 salas para juntas y área para exposiciones y eventos).

 1 gimnasio-auditorio.

 1 edificio-laboratorio de medios.

 1 cancha de fútbol (balompié).

 1 edificio de cubículos de Profesores(División de Mecatrónica y TICS) y de laboratorios de informática en la Planta Alta; y en la Planta Baja se encuentran también cubículos para profesores y aparte un laboratorio multimedia de inglés-

 1 Unidad de Investigación.

San Juan del Rio
San Juan del Rio
Universidades de México fundadas en el siglo XX
Instituciones educativas establecidas en 1998
México en 1998